Branxholme bezeichnet
 ein Dorf in den Scottish Borders in Schottland, siehe Branxholme (Schottland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Branxholme (Neuseeland)
 einen Ort in Tasmanien in Australien, siehe Branxholme (Tasmanien)
 einen Ort in Victoria in Australien, siehe Branxholme (Victoria)